Daniel Leo ist der Name folgender Personen:

* Daniel Leo (Mafioso) (* ~1941), US-amerikanischer Mafioso
 Daniel Leo (Rugbyspieler) (* 1982), samoanischer Rugbyspieler